Ренато Капекки (род. 6 ноября 1923 года, Каир; ум. 30 июня 1998 года, Милан) — итальянский баритон, актёр и оперный певец.

Он пел в итальянской премьере оперы Шостаковича «Нос» и Прокофьева «Война и мир», а также в мировых премьерах фильмов «Донна и мобиль» Джан Франческо Малипьеро, «Билли Бадд» и «Лорд Inferno» Джорджо Федерико Гедини и «L'ispirazione» Сильвано Буссотти.

В 1951 году Капекки дебютировал в Нью-Йоркской Метрополитен-опере в партии Жермона в «Травиате» и регулярно пел там в главных партиях до 1954 года. После этого он пел в основном в европейских оперных театрах, после чего вернулся в Метрополитен-оперу в 1975 году, где специализировался на небольших комических ролях в других трагических операх, таких как Сакристан в «Тоске» и Бенуа и Альсиндоро в «Богеме».

Среди постановок, поставленных Капекки, были «Дочь полка» в Нью-Йорк сити опера (1985), «Так поступают все женщины» в Сузе (1978) и американская премьера оперы Джузеппе Гаццанига «Дон Джованни Теорио, или Каменный гость» в опере Сан-Франциско, Калифорния (1977).

Доступны записи с его исполнениями Фигаро (Моцарта и Россини), Дандини, Бельфиора, Форда, Яго, Скарпии. Есть DVD Каппекки в роли Дона Бартоло с  в роли Розины в «Севильском цирюльнике», поставленном в  в постановке Дарио Фо в 1992 году.

Библиография 

 Erik Eriksson, 'Renato Capecchi', Classical Artist Biographies, All Media Guide, 2006. (accessed 7 November 2007)
 Elizabeth Forbes, Obituary: Renato Capecchi, The Independent, July 13, 1998. (accessed 7 November 2007)
 Allan Kozinn, 'Obituary: Renato Capecchi, The New York Times, July 4, 1998. (accessed 7 November 2007)
 Metropolitan Opera Data Base. (accessed 7 November 2007)

Примечания

Ссылки 
 Interview with Renato Capecchi, October 3, 1986

Баритоны